Kento Misao (Tóquio, 16 de abril de 1996) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Kento Misao começou a carreira no Tokyo Verdy. 

Naturais de Tóquio
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers